Вместилища выделений, или секреторные вместилища, или соковместилища — многоклеточные эндогенные структуры секреторной ткани растений, которые представляют собой полости различной величины и формы (сферические, округлые, мешковидные, каналовидные), располагающиеся в толще других тканей, и служат для накопления и длительного хранения продуктов жизнедеятельности, выключенных из обмена веществ.

В зависимости от способа образования, вместилища подразделяются на схизогенные, лизигенные и схизо-лизигенные.

Схизогенные вместилища 
Схизогенные (от  — разделять) вместилища выделений возникают из межклетников, заполненных секретами, путём разрушения соединяющего клетки пектинового слоя (срединная пластинка) и отделения клеток друг от друга. После образования вместилища разошедшиеся и прилегающие к вместилищу живые клетки становятся эпителиальными и выделяют в полость экскреторные вещества. Схизогенный способ образования более распространён.

Схизогенные вместилища могут содержать слизи (слизевые ходы), эфирные масла (эфирно-масляные каналы) и смолы (смоляные ходы). Встречаются у разных групп растений: слизевые ходы у представителей , , ; эфирно-масляные каналы у ; смоляные ходы у  (в которых накапливается бальзам — раствор смол в эфирных маслах),  и .

Лизигенные вместилища 

Лизигенные (от  — растворение) вместилища выделений образуются в результате растворения — лизиса группы клеток, обособившихся внутри какой-либо ткани, после накопления достаточного количества секрета в клетках и/или межклетниках. В результате чего формируется полость, заполненная секретом, внутренняя стенка которой состоит из частично разрушенных клеток.

Лизигенные вместилища встречаются в перикарпии плодов цитрусовых: , , , а также в листьях  и .

Схизо-лизигенные вместилища 
Представляют собой промежуточный тип вместилищ. Например, смоловместилища вторичной флоэмы растений из семейства , которые развиваются вначале схизогенно, а затем их увеличение происходит путём лизиса окружающих клеток. Также вместилища переходного типа встречаются в листьях , , .

Примечания

Ссылки 
 

Анатомия растений